Agopsowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Kajetan Agopsowicz (1814–1874), Abgeordneter zum Galizischen Landtag
 Stanisław Agopsowicz, Abgeordneter zum Galizischen Landtag